Gandra (Esposende), een plaats in de Portugese gemeente Esposende
 Gandra (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
 Gandra (Ponte de Lima), een plaats in de Portugese gemeente Ponte de Lima
 Gandra (Valença), een plaats in de Portugese gemeente Valença